Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 7-5, 7-62.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (finale)
 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)

 Marita Redondo (semifinali)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Terry Holladay (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1976